JHB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sultan Ismail International, Johor Bahru, Malaysia